Leptoporus är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Leptoporus i familjen Polyporaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Hapalopilaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Leptoporus